

Geografia
Canada
 Isola di Aubrey – isola dell'arcipelago artico canadese, nella Regione di Qikiqtaaluk (Nunavut)
Stati Uniti d'America
 Aubrey – città della Contea di Lee (Arkansas)
 Aubrey – città della contea di Denton (Texas)
 Aubrey – città della contea di Richland (Wisconsin)

Musica
 Aubrey – singolo dei Bread

Persone 
 James Aubrey – attore britannico
 John Aubrey – antiquario, naturalista, letterato, pittore britannico
 Juliet Aubrey – attrice britannica

Altro 
 Aubrey – forma inglese del nome proprio di persona Alberico
 Aubrey – serie animata britannica degli anni '80
 James Aubrey – personaggio della serie televisiva Bones